Lorvão pode designar:

 Lorvão - freguesia portuguesa do concelho da Penacova;
 Figueira de Lorvão - freguesia portuguesa do concelho de Penacova;
 Sazes do Lorvão - freguesia portuguesa do concelho de Penacova;
 Mosteiro do Lorvão - um famoso mosteiro medieval português;
 Apocalipse do Lorvão - uma obra-prima medieval aí composta.

Desambiguação